Die Abkürzung duw steht für:

 Deutsche Universität für Weiterbildung
 Internetsprachgebrauch für „duck und weg“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#D

Abkürzung